A Cidade AM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Fortaleza, capital do estado do Ceará, que opera na frequência de 860 kHz em amplitude modulada, outorgada na cidade vizinha Maracanaú. Pertencente ao Grupo Cidade de Comunicação, foi inaugurada em 10 de junho de 1982 pelo empresário Miguel Dias de Souza após a compra da Rádio Iracema de Maranguape.

História 
Em 1951, a Rádio Iracema de Fortaleza iniciou um processo de expansão pelo Ceará lançando emissoras que constituiriam a Rede Iracemista de Rádios. Uma destas, a Rádio Iracema de Maranguape, foi idealizada por Alfredo Marques em conjunto com José Pessoa de Araújo, um dos sócios da estação fortalezense. Um terreno no município que leva seu nome havia sido adquirido para tornar-se sua sede em janeiro de 1957 e a emissora foi autorizada a operar em caráter experimental na frequência de 1580 kHz, sob o prefixo ZYH 33, em fevereiro de 1959, sendo inaugurada em 15 de agosto num evento que contou com diversas personalidades de Maranguape e Fortaleza. Na manhã da inauguração, Orlys Vasconcelos, locutora na emissora de Fortaleza, foi a voz que abriu as transmissões, com um "bom dia, Maranguape". A Rádio Iracema de Maranguape, que contava em sua programação com atrações musicais e crônicas sobre a cidade, não funcionou, porém, como desejado, tal qual nas demais da rede.

Com o crescimento de Fortaleza e a proximidade da mesma com Maranguape, José Pessoa de Araújo perdeu o interesse em manter a estação no município e a vendeu para o empresário Patriolino Ribeiro, que era seu sócio na então TV Uirapuru. A rádio foi desativada em 1978 e reativada quatro anos depois, após ganhar nova autorização para operar a estação na capital cearense. Com a emancipação do distrito de Maracanaú, a emissora passou a ser concessionada no novo município. A Cidade AM foi inaugurada em 10 de junho de 1982, na frequência de 860 kHz, sob o comando de Miguel Dias de Souza, filho de Patriolino. Desde então, passou a seguir uma linha popular, com programas jornalísticos, esportivos, de pauta política e espaços para sindicatos. Em 2000, a emissora foi arrendada à empresa Canal Forró, que agenciava bandas de forró, tendo Miguel Dias retomado seu controle em 2017.

Ligações externas 
 
 

Estações de rádio de Fortaleza
Estações de rádio fundadas em 1982
Grupo Cidade de Comunicação
Mídia de Fortaleza